Miedwiedica (dopływ Donu) – rzeka w Rosji przeduralskiej, dopływ Donu 
 Miedwiedica (dopływ Wołgi) – rzeka w Rosji przeduralskiej, dopływ Wołgi